Jaś i Małgosia – bajka muzyczna
 Jaś i Małgosia – baśń ludowa oraz imiona jej głównych bohaterów
 Jaś i Małgosia – film z 2002 roku
 Jaś i Małgosia – film z 2005 roku
 Jaś i Małgosia – film z 2007 roku
 Jaś i Małgosia – film z 2012 roku
 Jaś i Małgosia – fundacja pomagająca dzieciom niepełnosprawnym umysłowo
 Jaś i Małgosia – opera Engelberta Humperdincka
 Jaś i Małgosia – łódzka cukiernia-piekarnia działająca od 1925 roku
 Jaś i Małgosia – skała w Mirowie nad Wartą
 Jaś i Małgosia – zabytkowy wrocławski tramwaj
 Jaś i Małgosia – zabytkowe wrocławskie kamienice

Zobacz też

Przypisy